Bondi bezeichnet

 Bondi (Sydney), ein Stadtteil der australischen Metropole Sydney
 Bondi Junction, ein Stadtteil der australischen Metropole Sydney
 Bondi Beach, ein Strand und Stadtteil der australischen Metropole Sydney

Bondi oder Bondì ist der Familienname folgender Personen:
 Beulah Bondi (1888–1981), US-amerikanische Schauspielerin
 Claudio Bondì (* 1944), italienischer Regisseur
 Clemente Bondi (1742–1821), italienischer Dichter und Übersetzer
 Cyril Bondi (* 1980), Schweizer Jazz- und Improvisationsmusiker
 Emanuel Bondi (1820–1908), böhmischer Pädagoge und Schriftsteller
 Felix Bondi (1860–1934), deutscher Rechtsanwalt, Notar und Kunstsammler
 Georg Bondi (1865–1935), deutscher Verleger
 Gerhard Bondi (1911–1966), deutscher Ökonom
 Gustav Bondi (1860–1941), mährischer Schauspieler, Theatersekretär und Lehrer
 Hermann Bondi (1919–2005), britischer Mathematiker und Kosmologe
 Joseph Bondi (1818–1897), sächsischer Jurist, Bankier und Gemeindevorsteher
 Lea Bondi (1880–1969), deutsche Emigrantin jüdischer Herkunft
 Miksa Bondi (1918–1997), ungarischer Boxer
 Renato Rafael Bondi (* 1981), brasilianischer Fußballspieler
 Sandro Bondi (* 1959), italienischer Politiker
 Samuel Bondi (1878–1959), deutscher Internist (Universität Wien bis 1938)

Siehe auch:
 Das Kabinett des Professor Bondi
 Georg Bondi Verlag wurde 1895 von Georg Bondi in Dresden gegründet
 Bondy